Jaroslav Vacek může být:

 Jaroslav Vacek (1894–1944) – československý legionář
 Jaroslav Vacek (1923) (1923–2012) – český sochař
 Jaroslav Vacek (indolog) (1943–2017) – český indolog, pedagog
 Jaroslav Václav Vacek (1865–1935) – český kněz, hudební skladatel a spisovatel

 František Jaroslav Vacek Kamenický (1806–1869) – český kněz, vlastenec a spisovatel

Přechýleně:
 Jaroslava Vacková (* 1946) –  česká politička KSČ, poslankyně FS za normalizace